Bernardense – abitanti di Bernardo Sayão
Bernardense – abitanti di Bernardo do Mearim
Bernardense – abitanti di Presidente Bernardes (Minas Gerais)
Bernardense – abitanti di Presidente Bernardes (San Paolo)
Bernardense – abitanti di São Bernardo